Quitzow steht für:

 Quitzow (Adelsgeschlecht), ein märkisches Uradelsgeschlecht
 Quitzow (Perleberg), Ortsteil der Kreisstadt Perleberg im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Preußisches Kürassier-Regiment Nr. 6 „von Quitzow“ (Ascherslebener Kürassiere), ein altpreußisches Kürassierregiment

Quitzow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Wilhelm Quitzow (1911–2009), deutscher Geologe
 Richard Quitzow (1853–1927), deutscher Buchhändler und Politiker